Теодор Дмитриевич Микитин (; , , Австро-Венгрия (ныне Львовская область, Украина) — , ) — украинский писатель, библиограф.

Биография 
После окончания в 1939 году Львовского университета, учительствовал, занимался научной работой в библиотеке своего родного университета.

Участник Великой Отечественной войны.

Творчество 
Автор ряда исторических романов и повестей.

Долгие годы его имя появлялось лишь на обложках научных сборников и библиографических указателей. Удачный дебют в 1939 году книгой «Новые люди» («Нові люди») вдохновил Т. Микитина на изучение истории родного края. Особенно привлекала писателя история Прикарпатья. Галицко-Волынскому княжеству посвящены его повести «Полки идут на Галич» и «Не пощербились мечи». Яркая страница истории — борьба крестьянства Восточной Галиции под руководством Ивана Мухи стала основой его повести «Вспышка в темноте». А в книге «Полковник Семен Высочан» писатель изобразил освободительную войну под руководством Б. Хмельницкого в 1648—1654 гг.

Ряд его повестей, написанных на темы из истории Древнего мира, вошли в сборник «Крізь бурі» (1976), в том числе «Утікач з Ніневії» — историческая повесть из жизни Ассирии и Вавилонии конца VII в. до н.э. и «Поклик серця», в которой изображена жизнь антов , в частности племени звинов, в  III в. нашей эры, их борьбу и иноземными захватчика.

Издал библиографические указатели «Антон Семёнович Макаренко» (1963), «400 років вітчизняного книгодрукування» (1964, обе в соавт.) и др.

Избранные произведения 
 «Нові люди» (1939),
 «Під мурами Львова» (1958),
 «Не пощербились мечі» (1960),
 «Над голубими плесами» (1962),
 «Полки йдуть на Галич» (1965),
 «Над Кодаком» (1970),
 «Крізь бурі» (1976),
 «Данило Нечай» (1983),
 «На Чорному морі, на білому камені» (1986),
 «Писар Імхотеп» (1989)
 «Полковник Семен Височан» (1993),
 «Дума про полковника Нечая» (1993)

Ссылки 
 Теодор Микитин

Писатели Украины
Писатели Львова
Украинские писатели
Писатели СССР
Авторы исторических романов
Библиографы Украины
Выпускники Львовского университета